Eidos puede referirse a:
 Eidos, palabra griega εἶδος que indica el aspecto exterior con significado de "forma", "aspecto", "tipo" o "especie" que con Platón adquiere un significado filosófico: Teoría de las Formas.
 Eidética, capacidad de recordar cosas oídas y/o vistas con un nivel de detalle muy preciso.
 Eidos (revista), revista religiosa de la posguerra española -véase Arte y cultura del franquismo-.
 Eidos Interactive, antigua empresa editora y distribuidora de videojuegos que ha pasado a llamarse Square Enix Europe.
 Eidotech, Empresa Alemana/Polaca dedicada al diseño e instalación de trabajos de Arte contemporáneo Audioviduales

 EIDOS(es la base de datos con la información oficial sobre las especies silvestres presentes en España disponible en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Estos datos, de gran valor científico, se encontraban hasta ahora recogidos en proyectos independientes, en ocasiones dispersos y sin una estructura común, lo que dificultaba su localización y uso por parte de los ciudadanos.